Лос Асмолес има више значења:

 Лос Асмолес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Асмолес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Асмолес (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику